Абрамзон:

 Абрамзон, Валерий Михайлович (род. 1966) — советский футболист.
 Абрамзон, Леонид Семёнович (1934—1986) — советский инженер-механик.
 Абрамзон, Михаил Григорьевич (род. 1961) — российский археолог-античник, специалист по нумизматике, доктор исторических наук, профессор. 
 Абрамзон, Саул Менделевич (1905—1977) — советский учёный-этнограф, тюрколог, кандидат исторических наук.